François Claessens – ginnasta belga
 Gert Claessens – ex calciatore belga
 Jean Claessens – calciatore belga